Horn József (–1893) főerdész
Horn József (1890(?)–1971) textilmérnök-szakértő
Horn József (1893–1987) közgazdász, számvizsgáló, a Kereskedelmi Iskolai Tanárképzőintézet Gyakorló Iskolájának igazgatója
Horn József (1920–2008)  közgazdász, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) titkárságvezetője, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos főmunkatársa, szaktanácsadója